MTE est un sigle de trois lettres qui peut faire référence à :

 la société Matériel de traction électrique (MTE), un ancien constructeur français de matériels ferroviaires ;
 le ministère de la Transition écologique, nouveau nom du Ministère de l'Écologie en France.